La saison 1959 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est le SC Wismut Karl-Marx-Stadt qui remporte la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 4 points d'avance sur le tenant du titre, l'ASK Vorwärts Berlin et 6 sur le SC Dynamo Berlin. C'est le  de champion de RDA de l'histoire du club en quatre saisons. L'ASK Vorwärts se qualifie tout de même pour une compétition européenne, puisque la fédération est-allemande décide d'offrir la place pour la toute nouvelle Coupe des Coupes au  du classement, plutôt qu'au vainqueur de la Coupe de RDA, en l'occurrence le Dynamo Berlin.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1959 en Allemagne de l'Est